Борис Губер:
 Губер, Борис Александрович (1891—1919) — русский и украинский лётчик, полковник.
 Губер, Борис Андреевич (1903—1937) — русский советский прозаик, поэт и литературный критик.